Такмичње у бацању кладива у женској конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2012. у Хелсинкију одржано је 29. јуна (квалификације) и 1. јула (финале) на Олимпијском стадиону у Хелсинкију.

Земље учеснице 
Учествовале су 24 такмичарке из 19 земаља. 

  Белорусија (1)
  Италија (1)
  Мађарска (1)
  Молдавија (2)
  Немачка (2)
  Норвешка (1)
  Пољска (1)

  Португалија (1)
  Румунија (1)
  Русија (1)
  Словачка (1)
  Словенија (1)
  Турска (1)

  Уједињено Краљевство (2)
  Финска (1)
  Француска (1)
  Чешка (2)
  Шведска (1)
  Шпанија (2)
|}

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2012. години 
Десет најбољих европских бацачица кладива 2012. године до почетка првенства (27. јуна 2012), имале су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

Освајачи медаља

Сатница

Резултати

Квалификације 
Атлетичарке су биле подељене у две групе по 12 такмичарки. Квалификациона норма је износила 67,00 метар. У финале су се пласирале: једна која је пребациле норму (КВ), а једанаест према постигнутом резултату (кв).

Финале

Извори 

Европско првенство у атлетици на отвореном 2012.
Бацање кладива на Европском првенству у атлетици на отвореном